Організація (, походить від  — орган) — об'єднання, група людей (напр. установа, підприємство, асоціація і т.д.), із загальною метою та певними правилами співпраці в групі.

Установа  
 Організація (Установа) — громадське об'єднання чи державна установа, створені з певними цілями та правилами роботи, наприклад: 
 Міжнародні організації
 Держава
 Недержавна організація (неурядова організація) 
 Спортивна організація
 Незаконна організація 
 Юридична особа

Процес  
 Організація — процес, діяльність по створенню або удосконаленню взаємозв'язків між частинами та елементами з метою внесення впорядкованості в процеси та підвищення їх ефективності, наприклад: 
 Наукова організація праці 
 Організація навчального процесу
 Організація військ (сил)
 Організація (пристосувально-компенсаторна реакція) — заміщення ділянок некрозу та тромбів сполучною тканиною, а також їх інкапсуляція
 Організація охорони здоров'я

Властивість  
 Організація — властивість, структурність, упорядкованість, узгодженість дій частин та елементів чого-небудь (наприклад, систем і щодо складних біологічних, соціальних, технічних об'єктів). Порівн. Реорганізація юридичної особи.

Джерело  
Організація

Див. також  

 Самоорганізація

Типи організацій